Puchar Szkocji w piłce nożnej (, zwany krócej Scottish Cup lub szk. Scots Cup) – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Szkocji. Jest jednym z najstarszych piłkarskich turniejów na świecie. Organizowane co sezon przez Szkocki Związek Piłki Nożnej (SFA) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Scottish Premiership piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 
Pierwsza edycja Pucharu Szkocji odbyła się w sezonie 1873/74 i zakończyła się triumfem Queen’s Park, którzy pokonali 2:0 nieistniejący już Clydesdale F.C.. Zwycięzca Pucharu Szkocji otrzymuje najstarsze trofeum na świecie, wytworzone w 1885 roku. We wczesnych latach turniej był zdominowany przez Queen's Park, który wygrał 10 razy w ciągu pierwszych dwudziestu lat. Kluby Vale of Leven, Dumbarton i Renton również odnieśli sukces w tym okresie. W 1885 roku został zanotowany rekord największego zwycięstwa w pucharze, gdy Arbroath pokonał Bon Accord z wynikiem 36:0 w meczu pierwszej rundy. Była to również najwyżej punktowana zawodowa gra piłkarska odnotowana w historii. Od początku XX wieku zaczyna się dominacja dwóch klubów - Rangers i Celtic. W 1969 roku Celtic zdobył po raz 20 trofeum, a w 1973 powtórzył ten wyczyn Rangers. W 1995 i 2002 kluby odpowiednio mieli po 30 zwycięstw pucharowych. W sezonie 2019/20 Celtic jako pierwszy z europejskich klubów został 40-krotnym triumfatorem Pucharu narodowego. W sezonach 2019/20 i 2020/21 z powodu pandemii COVID-19 mecze rozgrywano bez obecności widzów.

Format 
Rozgrywki Pucharu Szkocji odbywają się systemem play-off (przegrywający odpada). W przypadku remisu, rozgrywa się powtórzony mecz na boisku rywala (drugie spotkanie nie jest rewanżem – nie obowiązują bramki na wyjeździe). Remis w drugim spotkaniu oznacza dogrywkę i ewentualne rzuty karne. W półfinałach i finale rozgrywa się jedno spotkanie na neutralnym stadionie (przeważnie Hampden Park) i w przypadku remisu rozgrywa się dogrywkę i rzuty karne.

Wszystkie mecze rozgrywane są w soboty o godz. 16:00 (czasu polskiego). W wyjątkowych sytuacjach spotkania przekłada się na wcześniejsze godziny, szczególnie na boiskach amatorskich klubów, które nie mają oświetlenia i rozgrywanie w okresie zimowym meczów późnym popołudniem byłoby niemożliwe. Powtórzone spotkania odbywają się zazwyczaj we wtorki i środy, półtora tygodnia po pierwszym pojedynku. Ze względów bezpieczeństwa i transmisji telewizyjnych mecze mogą być przekładane na niedzielę. W przypadku złej pogody spotkania są przekładane na poniedziałkowe wieczory lub na weekendy, w których rozgrywane są mecze następnej rundy.

W pierwszej rundzie, rozgrywanej zazwyczaj we wrześniu udział biorą kluby juniorskie i członkowie lig regionalnych. Od drugiej rundy (październik) zaczynają drużyny z Scottish Football League Third Division. W listopadowej, trzeciej rundzie występują zespoły z Scottish Football League Second Division i Scottish Football League First Division. Od rozgrywanej w styczniu czwartej rundy zaczynają grę kluby z Scottish Premier League.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Szkocji na podium oficjalnie stawało w sumie 34 drużyny. Liderem klasyfikacji jest Celtic, który zdobył 40 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Transmisje telewizyjne 
Sky Sports posiada prawa do transmisji jednego spotkania na rundę, począwszy od rundy czwartej, aż do finału. BBC Sport transmituje jeden mecz półfinałowy i finał.

Zobacz też 
 Scottish Challenge Cup

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Szkocji w bazie League321 

!